Rapoport ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Rappoport.

Namensträger 
 Abraham Rapoport (1584–1651), Talmudgelehrter
 Amos Rapoport (* 1929), polnischer Psychologe
 Anatol Rapoport (1911–2007), US-amerikanischer Mathematiker und Biologe
 Daniel Hans Rapoport (* 1971), deutscher Naturwissenschaftler und Essayist
 Henry Rapoport (1918–2002), US-amerikanischer Chemiker und Hochschullehrer
 Ingeborg Rapoport (1912–2017), deutsche Kinderärztin
 Iossif Abramowitsch Rapoport (1912–1990), sowjetischer Genetiker
 Jakow Dawydowitsch Rapoport (1898–1962), sowjetischer Bauingenieur und Geheimdienstoffizier
 Louis Rapoport (1942–1991), israelischer Autor
 Michael Rapoport (* 1948), deutscher Mathematiker
 Modest Georgijewitsch Haase-Rapoport (1919–1996), sowjetisch-russischer Kybernetiker
 Salomo Juda Rapoport (1790–1867), Talmudgelehrter und Rabbiner
 Samuel Mitja Rapoport (1912–2004), österreichisch-amerikanisch-deutscher Biochemiker
 Tom Rapoport (* 1947), deutsch-amerikanischer Biochemiker

Siehe auch 
 Rapoports Regel, Regel der Ökologie
 Rapoport-Luebering-Zyklus, Stoffwechselweg in der Biochemie
 Rapaport
 Rappaport

Familienname